Westdean – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 West Dean – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 West Dean – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 West Dean – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)